Deathtrap — видеоигра в жанре tower defense/action RPG, выпущенная 4 февраля 2015 г. NeocoreGames для Microsoft Windows и Mac OS X b 3 января 2017 г. для Xbox One.

Разработка 
3 января 2017 г. под названием The World of Van Helsing: Deathtrap вышла версия игры для Xbox One. NeocoreGames сообщила о своей работе над портированием игры на PlayStation 4.

Сюжет 
Действие игры разворачивается в сеттинге на основе готической литературы, впервые появившемся в игре The Incredible Adventures of Van Helsing. Одинокий протагонист отправляется в пограничный мир альтернативного измерения для защиты древних крепостей от орд монстров, пытающихся пробраться в физический мир.

Игровой процесс 

Пользователь может выбрать персонажа из трёх игровых классов: воин, волшебница и стрелок, отличающихся по стилю игры. Каждый игровой уровень представляет собой несколько заранее установленных маршрутов для волн противников, а также места для строительства общих для всех игровых классов разнообразнейших ловушек. Их можно создавать и улучшать за счёт мистического ресурса «эссенции», получаемого за убийство врагов и пройденные волны. Победа обеспечивается уничтожением всех врагов и не достижением определённого их числа границ портала базы. Работа ловушек, ранящих и убивающих противников, дополняются атаками самого героя, способного свободно передвигаться по карте и с помощью пассивных умений усиливать разными способами имеющиеся ловушки.

В перерыве между уровнями игры за счёт полученных очков опыта игрок может улучшать своего персонажа, а также покупать и использовать выпавшее из монстров за бой снаряжение для усиления своих способностей. Некоторые ловушки и улучшения к ним нуждаются в разблокировании доступа к ним.

Первоначальный сюжетный режим содержит 13 уровней, но после обретения героем достаточного опыта становятся доступными режим сценария и бескончености. В первом случае можно менять сложность игровых карт с помощью различных параметров, в то время как во втором предстоит игра на выживание при ограниченных ресурсах и растущем уровне противников. Deathtrap также содержит режим мультиплеера и кооперативного прохождения и противостояния для четырёх игроков, а также редактор карт.

Приём 
Версия игры для персонального компьютера получила оценку в 77 баллов на агрегаторе рецензий Metacritic на основании 26 обзоров.

Обозреватель Riot Pixels Snor поставил игре 73 % из 100 возможных. Из положительных сторон были отмечены нововведения, игровой процесс и мультиплеер, из недостатков — фактический статус аддона для «The Incredible Adventures of Van Helsing».

Примечания

Ссылки 
 Deathtrap на сайте разработчика
 Deathtrap на GamePedia
 Deathtrap на Steam

Компьютерные игры 2015 года
Компьютерные игры, разработанные в Венгрии
Компьютерные игры, разработанные NeocoreGames
Action/RPG
Tower Defense
Игры для macOS
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One